Staplehurst (Nebraska)
Staplehurst (Kent)